|}

Weblinks 
 Register des New Zealand Historic Places Trust (englisch)

Putaruru
!Putaruru
Baudenkmaler Putaruru